Форкс може да се односи на:

 Форкс (Винипег), Канада
 Форкс (Вашингтон), САД
 Три Форкс (Монтана), САД
 Ваздухопловна база Гранд Форкс, САД
 Ист Гранд Форкс (Минесота), САД
 Твин Форкс (Нови Мексико), САД